En Pologne, Chrzanowice peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź 
 Chrzanowice, un village du powiat de Radomsko,
 Chrzanowice, un village du powiat de Sieradz.